Het WTA-tennistoernooi van Ningbo (officieel Yinzhou Bank Tennis Open) van 2013 vond plaats van 22 tot en met 27 september 2013 in de Chinese stad Ningbo. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Samenvatting 
Enkelspel – Het eerste reekshoofd Bojana Jovanovski uit Servië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Chinese Zhang Shuai in drie sets. Het was Jovanovski's derde WTA-titel. De Nederlandse Richèl Hogenkamp had zich met succes door het kwalificatietoernooi heengeslagen – in het hoofdtoernooi sneuvelde ze echter in de eerste ronde.

Dubbelspel – De als eerste geplaatste Vera Doesjevina en Darija Jurak werden al in hun openingspartij uitgeschakeld. Het ongeplaatste duo Chan Yung-jan / Zhang Shuai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Iryna Boerjatsjok en Oksana Kalasjnikova in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Chan Yung-jan had daarnaast tien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zhang Shuai drie. De Nederlandse Richèl Hogenkamp en haar Amerikaanse partner Lauren Davis kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Ningbo 2013
Ningbo